|-
| 191101 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191102 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191103 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191104 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191105 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191106 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191107 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191108 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191109 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191110 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191111 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191112 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191113 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191114 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191115 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191116 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191117 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191118 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191119 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191120 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191121 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191122 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191123 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191124 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191125 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191126 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191127 - ||  || 18 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191128 - ||  || 19 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191129 - ||  || 17 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191130 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191131 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191132 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191133 - ||  || 1 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191134 - ||  || 1 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191135 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191136 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191137 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191138 - ||  || 8 aprilie 2002 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 191139 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191140 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191141 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191142 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191143 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191144 - ||  || 11 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191145 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191146 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191147 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191148 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191149 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191150 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191151 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191152 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191153 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191154 - ||  || 18 aprilie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191155 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191156 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191157 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191158 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191159 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191160 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191161 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191162 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191163 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191164 - ||  || 8 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191165 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191166 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191167 - ||  || 1 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191168 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191169 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191170 - ||  || 19 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191171 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191172 - ||  || 20 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191173 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191174 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191175 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191176 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191177 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191178 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191179 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191180 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191181 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191182 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191183 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191184 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191185 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191186 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191187 - ||  || 16 iulie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191188 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191189 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191190 - ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191191 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191192 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191193 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191194 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191195 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191196 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191197 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191198 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191199 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191200 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-